Парахне́вич (, ) — белорусская и польская фамилия.

Известные носители 
 Парахневич, Виталий Валерьевич (род. 1969) — советский и украинский футболист.
 Парахневич, Владимир Алексеевич (1918—1980) — Герой Советского Союза.

Примечания